Krupp kan syfta på:

 Kruppkoncernen – tysk industrikoncern, sedan 1999 ena delen av ThyssenKrupp
 Krupp Nutzfahrzeuge – tysk lastbils- och busstillverkare
 Krupp Germaniawerft – tillverkare av militära skepp och ubåtar för den tyska marinen
 Krupprättegången – en av Nürnbergrättegångarna
 Krupp (industrifamilj) – tysk industrifamilj
 Krupp (virusinfektion) – infektion i larynx (struphuvudet). Kallades tidigare for pseudokrupp eller falsk krupp
 Äkta krupp – benämning på laryngit (inflammation i larynx) orsakad av difteribakterier

Personer
Samtliga personer är från Tyskland

Alfabetiskt ordnade
 Alfred Krupp (1812–1887), industrialist
 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907–1967), industriman dömd som krigsförbrytare
 Bertha Krupp von Bohlen und Halbach (1886–1957), medlem av Kruppfamiljen och ägare av Kruppkoncernen 
 Friedrich Krupp (1787–1826), industrialist, grundare av Fried. Krupp, idag ThyssenKrupp
 Friedrich Alfred Krupp (1854–1902), industriman och chef för Kruppkoncernen 1887-1902
 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870–1950), friherre och industriman
 Margarethe Krupp (1854–1931), hustru till Friedrich Alfred Krupp
 Uwe Krupp (född 1965), ishockeyspelare och tränare

Kronologiskt ordnade
 Friedrich Krupp (1787–1826), industrialist, grundare av Fried. Krupp, idag ThyssenKrupp
 Alfred Krupp (1812–1887), industrialist
 Friedrich Alfred Krupp (1854–1902), industriman och chef för Kruppkoncernen 1887-1902
 Margarethe Krupp (1854–1931), hustru till Friedrich Alfred Krupp
 Bertha Krupp von Bohlen und Halbach (1886–1957), medlem av Kruppfamiljen och ägare av Kruppkoncernen 
 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870–1950), friherre och industriman
 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907–1967), industriman dömd som krigsförbrytare
 Uwe Krupp (född 1965), ishockeyspelare och tränare

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn